Skuhravý ist der Familienname folgender Personen:

 Tomáš Skuhravý (* 1965), tschechischer Fußballspieler
 Václav Skuhravý (* 1979), tschechischer Eishockeyspieler